Casa d'abitazione – edificio destinato ad abitazione umana
 Casa d'abitazione di via Vascelli 8 – edificio di Bologna progettato da Giuseppe Vaccaro